Дёмушкин — русская фамилия; женская форма Дёмушкина.

Известные носители 
 Дёмушкин, Дмитрий Николаевич (род. 1979) — российский политик, общественный деятель.
 Дёмушкин, Илья Олегович (род. 1986) — российский регбист, защитник.